Monster Island steht für:

 Monster Island (2017), computeranimierter Film von Leopoldo Aguila
 Monster Island – Kampf der Giganten, US-amerikanischer Monsterfilm von Mark Atkins (2019)